Le Championnat NCAA de basket-ball 2015 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire.

Cette  commence le 17 mars et se termine avec la finale disputée le 6 avril au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis.

Les Blue Devils de Duke s'imposent en finale face aux Badgers du Wisconsin sur le score de 58 à 63. C'est le cinquième titre NCAA de l'équipe, après ceux de 1991, 1992, 2001 et 2010, tous remportés sous la direction de son entraîneur Mike Krzyzewski. Tyus Jones est désigné Most Outstanding Player.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Ce sont Jacksonville, Louisville, Pittsburgh, Portland, Charlotte, Columbus, Omaha et Seattle. Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Quicken Loans Arena de Cleveland, le Staples Center de Los Angeles, le Carrier Dome d'Syracuse et le NRG Stadium de Houston.

Le Final Four se déroule au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis.

Équipes 

Les quatre équipes désignées tête de série à l'issue de la première partie de la saison sont les Wildcats du Kentucky, équipe invaincue sur la saison, les Wildcats de Villanova, les Blue Devils de Duke et les Badgers du Wisconsin.

Trente-et-une place sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Une place est également attribué à la Ivy Group Conférence, qui ne compte pas de tournoi. les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Ce comité etablit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres : l'équipe de Kentucky, invaincue, est logiquement 1, devant Villanova, Duke et Wisconsin.

Compétition

Est 

Les rencontres se disputent à Pittsburgh, Seattle, Columbus et Charlotte. La finale régionale se dispute Syracuse.

Midwest 

Les rencontres se disputent à Louisville, Columbus, Pittsburgh et Omaha. La finale régionale se dispute à Cleveland.

Sud 

Les rencontres se disputent à Charlotte, Portland, Louisville et Seattle. La finale régionale se dispute à Houston.

Ouest 

Les rencontres se disputent à Omaha, Jacksonville et Portland. La finale régionale se dispute à Los Angeles.

Final Four 

Les rencontres sont déterminées par le classement des 68 équipes avant le début du tournoi. L'équipe qui remporte la région disputée classée par l'équipe classée , Kentucky, rencontre celle de la région disputée par l'équipe , Wisconsin. Les vainqueurs des deux autres régions, Michigan State qui a éliminé le  Villanova et Duke s'affrontent lors de l'autre demi-finale.

Details

Demi-finales du  

Pour la neuvième fois depuis 1980 et la prise de fonction de Mike Krzyzewski, les Blue Devils de Duke se qualifient pour la finale du championnat universitaire. Ils éliminent en demi-finale les Spartans de Michigan State sur le score de 81 à 61. Duke s'appuie sur ses deux vedettes, Jahlil Okafor, favori pour être choisi en première position de la draft 2015, 18 points et Justise Winslow, 6 rebonds et 19 points and 9 rebonds.

Dirigée par John Calipari, l'équipe des Wildcats du Kentucky, qui ambitionne de devenir la première équipe en quarante ans à finir la saison invaincue, après les Hoosiers de l'Indiana en 1976, retrouve en demi-finale les Badgers du Wisconsin, équipe qu'ils ont éliminée l'année précédente en demi-finale. Les deux équipes restent la plupart du temps au coude à coude : le score est de 36 partout à la mi-temps. Les Badgers mènent toutefois 52 à 44 en deuxième période. Après un score de 64 à 63 en faveur des Badgers à cinquante-cinq secondes de la fin, le score passe à 66 à 63 à seize secondes et Karl-Anthony Towns a la possibilité de permettre aux Wildcats de revenir à un point. Il manque un lancer-franc, Wisconsin l'emporte finalement sur le score de 71 à 64, Frank Kaminsky inscrivant 20 points et captant 11 rebonds.

Finale du  

Après une première mi-temps serrée, terminée sur le score de 31 partout, Wisconsin, grâce à l'apport de intérieur de quatrième année Frank Kaminsky, 21 points avec un 7 sur 16 au tir, et Sam Dekker, 12 points mais à 6 sur 15 dont un 0 sur 6 à trois points, prend l'avantage en deuxième période, menant 51 à 46 à onze minutes du terme de la rencontre. Malgré le faible apport de sa star Jahlil Okafor, seulement dix points, passant une grosse partie de la deuxième période sur le banc en raison de ses troisième et quatrième fautes, les joueurs de Duke reprennent l'avantage, avec notamment Tyus Jones auteur de 19 de ses 23 points en deuxième période, Grayson Allen, 16 points, Justise Winslow 11 points et 9 rebonds. Ils s'imposent finalement sur le score de 68 à 63, remportant le cinquième championnat universitaire de Duke, tous obtenu sous la direction de Mike Krzyzewski.

La finale est suivie par  d’Américains, soit la meilleure audience depuis 2001 et plus que les Finales NBA 2015 qui ont rassemblé  de téléspectateurs (11,6 % de part de marché).

Notes et références

Lien externe 

  

2015
Basket-ball aux États-Unis en 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015
Sport aux États-Unis en avril 2015